Adrien Garel (1996), coureur cycliste français.
 Alain Garel (1978), dessinateur artiste seine maritime.
 Georges Garel (1909-1979), résistant français, époux de Lili Garel du Réseau Garel (Lyon, 1942-1944).
 Lili Garel (1921-2013), résistante française, épouse de Georges Garel du Réseau Garel (Lyon, 1942-1944).
 Michel Garel (1948-), bibliothécaire au centre d'un scandale de vol de manuscrit à la BnF.
 Philippe Garel (1945-), artiste français.
 Quentin Garel (1975-), sculpteur français.
 Sonia Garel (1972-), immunologiste française.
 Sophie Garel (1942-), animatrice de radio et de télévision française.
Patronyme français